Cet article présente les résultats du double mixte de l’édition 1912 des compétitions de tennis aux Jeux olympiques d'été qui est disputé du 28 juin au .

Résultats

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Simple dames de tennis aux Jeux olympiques d'été de 1912
 Simple messieurs de tennis aux Jeux olympiques d'été de 1912
 Double messieurs de tennis aux Jeux olympiques d'été de 1912

Liens externes 
  Page olympique du site de la Fédération internationale de tennis
  Site officiel du Comité international olympique

Navigation 

Tennis aux Jeux olympiques de 1912
Jeux olympiques
Jeux olympiques
Double mixte de tennis aux Jeux olympiques